Stránský je české příjmení. Ženská varianta je Stránská.

Původ jména 
Jméno je odvozeno od některého z místních jmen Stráň, Strana, Strání, Stránka nebo Stráňka. Mohlo též označovat člověka žijícího „po straně“ (na konci) obce anebo člověka cizího – „z jiné strany“ (pro zajímavost: it. „straniero“ = cizinec, ang. „strange“ = cizí).

Četnost 
Ke dni 9. 5. 2007 bylo v Česku 2850 mužských nositelů jména Stránský (176. místo) a 3028 žen jménem Stránská (178. místo).

Známé osobnosti 
 Adolf Stránský (1854–1931) – český právník, politik
 Adolf Stránský z Griefenfelsu (1894–1917) – český šlechtic, spoluzakladatel českého skautingu
 Antonín Stránský, více osobností, viz rozcestník
 Eduard von Stransky (? – ?) – rakouský a českoněmecký politik, poslanec Říšské rady a Českého zemského sněmu
 František Stránský (1914–1954) – český konstruktér
 František Stránský (1869–1901) – akademický sochař
 Jan Stránský, více osobností, viz rozcestník
 Jaroslav Stránský (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Jiří Stránský (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Josef Stránský (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 Karel Stránský (1898–1978) – český právník a sokolský funkcionář
 Lorenz rytíř von Stransky (1889–1923) – raný člen NSDAP a oběť Pivního puče
 Miloš Stránský (* 1938) – český herec, otec Martina
 Martin Stránský (* 1970) – český herec, syn Miloše
 Martin Jan Stránský (* 1956) – český lékař, exulant a politik, syn Jana
 Martin Stránský (* 1961) – český architekt, syn Jiřího
 Matěj Stránský (* 1993) – český hokejový útočník
 Mojmír Stránský (1924–2011) – český konstruktér
 Pavel Stránský, více osobností, viz rozcestník
 Petr Stránský (1878–1949) – český a československý anarchista, politik a senátor za KSČ
 Rudolf Jiří Stránský – Juraj (arcibiskup) (* 1979) – slovenský pravoslavný arcibiskup
 Stanislav Stránský (1922–2012) – protikomunistický odbojář; politický vězeň; představitel politických vězňů České republiky   
 Šimon Stránský (* 1997) – český hokejový útočník
 Tomáš Stránský (1951–1988) – český fotbalista
 Vladimír Stránský (* 1947) – český hokejista
 Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016) – český muzeolog
 Zdeněk Stránský, více osobností, viz rozcestník

ženský tvar s přechýlením
 Drahomíra Stránská (1899–1964) – česká etnografka a pedagožka
 Jaroslava Stránská – česká herečka
 Jaroslava Stránská (politička) (* 1941) – česká bezpartijní politička z Jablonecka, poslankyně FS za normalizace
 Jiřina Stránská (1912 – 1999) – česká herečka
 Linda Fikar Stránská (* 1976) – česká muzikálová herečka a zpěvačka
 Zdeňka Stránská (* 1949) – česká politička, poslankyně PSP za ČSSD

Podobné příjmení 
 Stráský

Externí odkazy 
 Rozšíření příjmení Stránský v polovině 17. století

Česká příjmení
Židovská příjmení